George Williams kan syfta på:

George Williams – en amerikansk militär, präst och politiker
George Williams - grundare av KFUM
George Williams, walesisk fotbollsspelare
George Williams – en rollfigur i Desperate Housewives